Финал Кубка Шотландии по футболу 1972 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1971/72, в котором встречались клубы «Селтик» и «Хиберниан». Матч состоялся 6 мая 1972 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Победу в этой встрече праздновали футболисты глазговского коллектива, разгромившие своих оппонентов со счётом 6:1. «Хет-триком» в составе «кельтов» отметился форвард Джон Динс.

Путь к финалу

«Селтик»

«Хиберниан»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на The Celticwiki

1972
Матчи ФК «Хиберниан»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1972 году
События 6 мая
Май 1972 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1972 году